Bosznia-Hercegovina
Gredice falu Brčko községben, a Brčkói körzetben

 Horvátország
Gredice falu Klanjec községben, Krapina-Zagorje megyében